Cnidium affine är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer. Cnidium affine ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
affine